Сезон 2016/17 е 113-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 86-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2016 г. до 30 юни 2017 г. Отборът ще се състезава за рекордната 33-та титла в Испания, 12 титла в Шампионската лига, който сезон е 20-и пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион. През същия този сезон ще вземе участие и във финала за Суперкупата на УЕФА като носител на Шампионската лига от предишният сезон и за Световното клубно първенство между 8 и 18 декември 2016 година.

На 15 юли 2016 г. Реал Мадрид ще се събере за първа тренировка за новия сезон, а някои от играчите ще получат по-дълга почивка, заради участието им на Европейското първенство по футбола във Франция. Отборът ще води лятната си подготовка в Канада като ще изиграе 3 контроли в САЩ.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 21 август 2016 г. до 22 януари 2017 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 29 януари 2017 г. до юни 2017 г.

Шампионска лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 14 септември 2016 г. до 7 декември 2016 г.

 Последна промяна: 7 декември 2016

Осминафинал 
 Жребият беше теглен на 12 декември 2016 година. Първият мач ще е на 15 февруари 2017, а реваншът на 7 март 2017

Четвъртфинал 
 Жребият беше теглен на 17 март 2017 година. Първият мач ще е на 12 април 2017, а реваншът на 18 април 2017

Полуфинал 
 Жребият беше теглен на 21 април 2017 година. Първият мач ще е на 2 май 2017, а реваншът на 10 май 2017

Финал

Купа на Испания 
Реал Мадрид започва надпреварата за Купата на Краля през сезон 2016/17 от 1/16 финалите.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

Суперкупа на Европа 
Финала ще се проведе на 9 август 2016 г. в Тронхайм, Норвегия.

Световно клубно първенство 
Реал Мадрид стартира участието си в турнира от 1/2 финалите, а мачовете се играят през декември 2016 г. в Япония

Полуфинал

Финал

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последна промяна: 9 юни 2017
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Хеттрик 

 Кристиано Роналдо има 42 хеттрика с екипа Реал Мадрид
 Гарет Бейл има 3 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
 Последна промяна: 9 юни 2017

Асистенции 

Последна промяна: 9 юни 2017
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Футболни отбори през сезон 2016/17
Реал Мадрид сезони